Immortal (engl.: ‚unsterblich‘) bezeichnet:

 Immortal, eine norwegische Metal-Band
 Immortal (EP), ihre erste EP
 Immortal (D’espairsRay-Album), ein Album der Band D’espairsRay
 Immortal (Michael-Jackson-Album), ein Album von Michael Jackson
 Immortal (Killer-Album), ein Album der Band Killer, siehe Killer (belgische Band)
 Immortal – New York 2095: Die Rückkehr der Götter, einen britisch-französisch-italienischer Science-Fiction-Film (2004)

Siehe auch:
 Blade of the Immortal, japanische Manga-Serie
 Immortal Cities: Kinder des Nils, Computer-Strategiespiel (2004)
 Immortal Souls, finnische Band
 Immortal Technique (* 1978), US-amerikanischer Rapper